Жискар д’Эстен () может означать:
 Жискар д’Эстен, Анри (род. 1956) — французский бизнесмен, политический и общественный деятель.
 Жискар д’Эстен, Валери (1926—2020) — президент Французской Республики (1974—1981), отец Анри.